Заборки — название населённых пунктов:

Россия 
 Заборки — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Заборки — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Заборки — село в Дубенском районе Ровненской области.